La Chute des espions peut désigner deux épisodes de la douzième saison de Doctor Who, diffusée en 2020 :
 La Chute des espions : partie 1, premier épisode de la saison ;
 La Chute des espions : partie 2, deuxième épisode.